Dirr ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dirr (1867–1930), deutscher Sprachforscher, Ethnologe und Kaukasusforscher
 Agreda Dirr OSF (1880–1949), Taubstummenpädagogin
 Alfred Dirr (1902–1941), württembergischer Politiker (NSDAP)
 Andreas Dirr (* 1976), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Erwin Dirr (1899–1936), deutscher Politiker (NSDAP)
 Maximilian Dirr (* 1983), deutscher Schauspieler
 Pius Dirr (1875–1943), bayerischer Landtagsabgeordneter, Leiter des Münchener Stadtarchivs
 Rudolf Dirr (1919–2002), österreichischer Maler und Grafiker, Zeitungskarikaturist
 Theodor Dirr (1857–1931), stellvertretender Parteivorsitzender des Bayerischen Bauernbundes und Mitglied der Weimarer Nationalversammlung

 eine Familie von Bildhauern und Malern aus Süddeutschland:
 Philipp Dirr (1582–1633), deutscher Kistler und Bildhauer
 Martin Dirr (1674–1733), Bildhauer
 Johann Georg Dirr (1723–1779), Bildhauer
 Franz Anton Dirr (1724–1801), Bildhauer
 Johann Sebastian Dirr (1766–1830), Maler

Siehe auch:
 DIR